General Emilio Aguinaldo steht für:

 General Emilio Aguinaldo (Cavite), Stadtgemeinde in der Provinz Cavite, Philippinen
 General Emilio Aguinaldo (PG-140), Typschiff der General-Emilio-Aguinaldo-Klasse von Patrouillenbooten der philippinischen Marine
 General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital, Krankenhaus in Trece Martires, Cavite

Siehe auch:
 Emilio Aguinaldo (1869–1964), philippinischer General, Revolutionär und Politiker